Cañote puede referirse a:

Toponimia 

 la comuna chilena de Cañete, en la Región del Biobío;
 el Departamento de Cañete, antigua división territorial de Chile;
 la localidad española de Cañete, en la provincia de Cuenca;
 la localidad española de Cañete de las Torres, en la provincia de Córdoba;
 la localidad española de Cañete la Real, en la provincia de Málaga;
 la provincia de Cañete, en el departamento de Lima, Perú;
 la ciudad peruana de San Vicente de Cañete, capital de la provincia de Cañete;
 el distrito de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, Perú;
 la ciudad de Cañete, antigua ciudad abandonada de la provincia de Tucumán, Argentina.

Otros usos 

 El nombre común de la planta ''Phragmites australis.
 Miguel Arias Cañete, eurodiputado por el Partido Popular y exministro de Agricultura de España.
 Manuel Cañete, crítico literario español del siglo XIX.
 Marquesado de Cañete, título nobiliario español.